Amenemhet-Pyramide ist der Name mehrerer Pyramiden:

Amenemhet-I.-Pyramide
Amenemhet-II.-Pyramide
Amenemhet-III.-Pyramide